Le Service urbain de la région fougeraise (SURF) est un réseau de bus desservant Fougères, Lécousse et Javené.

Il est composé de cinq lignes dont une de centre-ville.

L'ancien réseau 
Le SURF, avant 2011, était composé de trois lignes (A, B et C).

Le réseau actuel 
Début 2011, le réseau est restructuré en profondeur, avec le rajout de deux lignes, augmentant donc jusqu'à cinq lignes :
 Ligne 1 : Guénaudière >> Carnot >> Guénaudière
 Ligne 2 : Lécousse Bellevue >> Carnot >> Javené Freyssinet
 Ligne 3 : Verrerie >> Carnot >> L'aquatis
 Ligne 4 : Javené Croix-Guerin >> Carnot >> Cotterêts
 Ligne 5 : Javené Bioagropolis >> Carnot >> Lécousse Pilais

La ligne 1 sert de navette dans le centre-ville,tandis que les quatre autres sont structurantes.

Les horaires s'étendent de  à , la place Carnot sert de correspondance aux cinq lignes.

Références 

Fougères